Vrede van Péronne (1200)
Verdrag van Péronne (1468)
Verdrag van Péronne (1641)